Сент-Лу́ис (  или ,  ) — независимый город в США, в штате Миссури.

Назван французскими колонистами в честь короля Людовика IX (по-французски — Louis IX, Saint Louis), канонизированного католической церковью в 1297 году. Население — 293 310 человек (2021, 70-й в США), население региональной агломерации Сент-Луис — 2 805 473 человека (20-е место в США). Неофициальные названия — «Город-ворота» и «Город курганов».

География 
Город расположен на западном берегу реки Миссисипи, к югу от места впадения в неё реки Миссури. Граничит с округом Сент-Луис, но не является его частью. В окрестностях простираются холмистые прерии и известняковые курганы Кахокии.

Климат 
В городе преобладает умеренно континентальный климат, потому что вблизи города не расположены ни крупные горные массивы, ни крупные водоёмы. Территория подвержена как воздействию холодных арктических воздушных масс из Канады, так и влажным тропическим воздушным массам из Мексиканского залива.

Средняя температура составляет 13,5 °C, средний уровень осадков 980 мм. Летом температура обычно достигает 32 °C, а зимой обычно опускается  Отмечалась рекордно низкая температура  и рекордно высокая  В 1995 и 1999 годах аномальная жара и высокая влажность стали причиной смерти сотен человек.

В год 40-50 дней могут быть грозовыми и иногда сопровождаться торнадо.
27 мая 1896 года, примерно в 18:30 на город обрушился смертоносный торнадо. По официальным данным, смерч убил около 200 человек, по неофициальным около 400, из них около 137 человек погибли в городе Сент-Луис. К другим стихийным бедствиям, не столь частым для Сент-Луиса, относятся метели и бури.

История 
До пришествия французских колонистов места, где сейчас находится город, населяли индейцы, представители культуры строителей курганов, благодаря которым Сент-Луис получил своё прозвище «Город курганов».

Поселение, на месте которого сейчас располагается Сент-Луис, было основано французами в 1763 году. С 1766 по 1768 год поселением управлял французский губернатор Луи Сент-Анж де Бельрив. Затем контроль перешел к испанским губернаторам. К 1800 году население городка составляло около 1000 человек. США приобрели Сент-Луис у Франции в 1803 году в результате сделки, получившей название «Луизианская покупка».

Сент-Луис был официально зарегистрирован как город 9 ноября 1809, хотя горожане создали своё законодательное собрание ещё в 1808 году.

Экспедиция Льюиса и Кларка вышла из Сент-Луиса в мае 1804, достигнув Тихого океана в 1805, и вернулась в 1806 году.

С 1817 года в регионе развивается пароходство.

В 1820 году был основан штат Миссури, а 9 декабря 1822 Сент-Луис был официально включён в его состав.

В 1827 году в Сент-Луисе был построен арсенал армии США.

С 1840 года в Сент-Луис наблюдается наплыв иммигрантов, преимущественно из Германии, Чехии и Ирландии. Население города, составлявшее в 1840 году около 20 000, к 1850 году достигает 77 860, а к 1869 перевалило за 160 000.

Гражданская война мало затронула город в военном отношении, но подорвала его экономику.

В 1891 году по проекту архитектора Луиса Салливана в городе строится один из первых в истории небоскребов — 10-этажная башня Уэйнрайта (сейчас она используется в качестве офиса правительства штата).

В 1904 году в Сент-Луисе проходят Всемирная выставка и летние Олимпийские игры.

В 1915 году в Сент-Луисе основан Вебстерский университет.

12 февраля 1963 года в Сент-Луисе началось строительство огромной арки, получившей прозвище «Врата на Запад» и вскоре ставшей визитной карточкой Сент-Луиса.

Население 
После роста до середины XX века, когда в городе жило более 800 тысяч человек, в Сент-Луисе с середины 1950-х население начало резко сокращаться. С переписи 1950 года население города сократилось  это самый высокий показатель в США среди всех городов с населением более 100 тысяч человек. При этом население региональной агломерации Сент-Луиса растёт и приближается к 3 млн человек. Растёт и население городской территории. Основной причиной сокращения населения самого города стали субурбанизация и «бегство белых». Основная часть мигрантов последних лет — уроженцы Латинской Америки, но представлены, к примеру, и вьетнамцы. Также в городе располагается крупнейшая за пределами Боснии и Герцеговины община боснийцев.

Транспорт 
Сент-Луис обслуживают три аэропорта. В систему общественного транспорта города входят лёгкое метро, внутригородские и пригородные автобусы, службы такси.

Спорт 
В Сент-Луисе выступают бейсбольная команда «Сент-Луис Кардиналс» и хоккейная команда «Сент-Луис Блюз».

«Кардиналс» — одна из старейших и известнейших бейсбольных команд. Она становилась победителем Мировой серии 11 раз, последний — в 2011 году. Выступает на «Буш-стэдиум», который был открыт в 2006 году, рядом со одноимённым старым стадионом.

«Блюз» были основаны в 1967 году, в сезоне 2018/19 впервые завоевали Кубок Стэнли. Выступают на арене «Энтерпрайз-центр», которая была открыта в 1994 году.

В 2014 году была создана футбольная команда «Сент-Луис», которая выступает в лиге Чемпионшип ЮСЛ.

В период с 1995 по 2015 годы в городе выступала команда по американскому футболу «Сент-Луис Рэмс» из НФЛ, которая смогла выиграть Супербоул в 2000 году. После сезона 2015 года клуб переехал в Лос-Анджелес.

Интересные факты 
Начиная с середины 1990-х годов, индекс преступности Сент-Луиса снизился, хотя количество насильственных преступлений и имущественных преступлений в городе Сент-Луис по-прежнему выше, чем, как штата в целом, так и среднего по всем Соединенным Штатам: в 2016 году совершено 6017 насильственных преступлений () на 314507 населения, что соответствует 1913 преступлениям на 100000 человек, в этом же году аналогичный показатель в штате составил 519,4, а в среднем по стране составлял 386,3. Сент-Луис также часто входит в число «самых опасных» в стране согласно  , хотя эти рейтинги являются спорными и не отражают уровень преступности в агломерации большого Сент-Луиса. В 2012 году Сент-Луис занял 4 место в ТОП-5 самых опасных городов в Америке по числу убийств на душу населения, уступив первенство городам Флинт (штат Мичиган) и Детройт.

Города-побратимы

См. также 

 Музей современного искусства (Сент-Луис)
 Оперный театр Сент-Луиса

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета Сент-Луиса

 
Города Миссури
Города на Миссисипи
Городские округа в США
Города, названные в честь людей